Carlo Lombardi, attore cinematografico del XX secolo 
Carlo Francesco Lombardi (noto anche come Francis Lombardi), asso dell'aviazione della prima guerra mondiale e fondatore nel 1938 dell'AVIA, Anonima Vercellese Industria Aeronautica
Carlo Lombardi (patriota), (1834-1865) partecipante alle Dieci giornate di Brescia e alla Guerra di secessione americana.
Carlo Lombardi (politico), politico italiano del XX secolo